Die Abkürzung FMB steht für: 
 den Bahnhof Mainz-Bischofsheim
 Forces Motrices Bernoises SA, die BKW Energie AG mit Sitz in Bern
 Funicolare Cassarate-Monte Brè, Standseilbahn Monte Brè#Funicolare Cassarate-Monte Brè

Abkürzung